Гази́ев (Газиева) — фамилия.

Газиев 
 Газиев, Абдурахман Газиевич (1913—?) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Газиев, Бахаддин (род. 1965) — азербайджанский журналист.
 Газиев, Григорий Никитич — академик АН АзССР.
 Газиев, Идрис Мударисович (род. 1960) — певец, заслуженный артист Российской Федерации.
 Газиев, Ислам Гареевич (род. 1929) — Герой Социалистического Труда, отличник газовой промышленности СССР.
 Газиев, Марат Мусаевич (1924—1988) — советский балетмейстер и педагог.
 Газиев, Рагим Гасан оглы (род. 1943) — азербайджанский политический деятель, бывший министр обороны Азербайджана.
 Газиев, Тархан Исмаилович (род. 1965) — чеченский полевой командир.

Газиева 
 Газиева, Ирина Сергеевна (род. 1986) — российская дзюдоистка.
 Газиева, Севиль Гамзат кызы (1940—1963) — первая женщина-механизатор на хлопкоуборочной технике.

См. также 
 Гасиев
 Гассиев